Martín Zabalúa puede referirse a:

 Martín Pedro Zabalúa Marramoti o Tincho Zabala actor uruguayo (1923-2001);
 Martín Zabalúa (1890-1955), actor uruguayo padre del anterior;
 Martín Zabalúa, músico uruguayo nieto del anterior.